Szkocja – część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej
 Królestwo Szkocji – historyczne państwo w Europie Zachodniej

2 miejscowości w Polsce: 
 Szkocja – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. nakielskim, w gminie Szubin 
 Szkocja – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Raczki